

Geografia 
 Beckett – census-designated place (CDP) degli Stati Uniti d'America, nello stato del New Jersey, contea di Gloucester
 Beckett Ridge – census-designated place (CDP) degli Stati Uniti d'America, nello stato dell'Ohio, contea di Butler

Persone 
 Barry Beckett (1943-2009) – tastierista e produttore discografico statunitense
 Edmund Beckett, I barone Grimthorpe (1816-1905) – avvocato e architetto inglese
 Ernest Beckett, II barone Grimthorpe (1856-1917) – politico e banchiere inglese
 Gilbert Abbott à Beckett (1811-1856) – scrittore e drammaturgo britannico
 Josh Beckett, propr. Joshua Patrick Beckett (1980) – ex giocatore di baseball statunitense
 Margaret Beckett, nata Jackson (1943) – politica britannica
 Martin à Beckett Boyd, noto anche con lo pseudonimo di Martin Mills (1893-1972) – scrittore australiano
 Robert Beckett Denison (1879-1951) – chimico britannico
 Samuel Beckett (1906-1989) – drammaturgo, scrittore, poeta, traduttore e sceneggiatore irlandese
 Scotty Beckett, propr. Scott Hastings Beckett (1929-1968) – attore statunitense
 Simon Beckett (1960) – scrittore e giornalista inglese
 Thomas Beckett o Tommaso Becket (1118-1170) – arcivescovo cattolico inglese
 Vinton Beckett (1923-2018) – altista, lunghista e ostacolista giamaicana
 Wendy Beckett (1930-2018) – religiosa e storica dell'arte sudafricana naturalizzata britannica
 William Beckett (1985) – cantante e musicista statunitense

Personaggi immaginari 
 Beckett – personaggio dei cartoni animati e fumetti Disney
 Beckett – personaggio dell'universo di Vampire: The Masquerade
 Carson Beckett – personaggio dell'universo fantascientifico della serie televisiva Stargate Atlantis
 Cutler Beckett –  personaggio della saga cinematografica Pirati dei Caraibi
 Kate Beckett – personaggio protagonista della serie televisiva Castle

Altro 
 Beckett – gruppo musicale rock progressivo britannico
 Beckett – cratere meteoritico di Mercurio
Beckett - film del 2021 diretto da Ferdinando Cito Filomarino
 L'affare Beckett – film del 1966 diretto da Osvaldo Civirani
 Samuel Beckett Bridge – ponte strallato di Dublino, Irlanda

Pagine correlate 
 Becket